Ел Оријенте има више значења:

 Ел Оријенте (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте, Кањада де Алварез (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оријенте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Оријенте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оријенте (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оријенте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оријенте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оријенте (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оријенте (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оријенте (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оријенте (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику